Dreharbeit steht für:

 den Singular von Dreharbeiten bei Filmproduktionen
 das Verarbeiten von Werkstoffen mittels Drehen
 Arbeit der Rotationsbewegung in der Technischen Mechanik, siehe Rotation

Siehe auch: